Huceine ibne Ali — neto do profeta Maomé, venerado como santo pelos muçulmanos, principalmente xiitas
 Huceine ibne Ali, Xarife de Meca — primeiro rei do Hejaz
 Huceine ibne Ali Almagribi — oficial abássida do 
 Huceine I Bei — bei de Túnis entre 1705 – 1735, nascido Huceine ibne Ali
 Huceine ibne Numair Alçacuni — árabe do 
 Huceine ibne Hamadã — oficial abássida do 
 Huceine ibne Alcacim — oficial abássida do 
 Huceine ibne Saíde — oficial hamadânida do 
 Huceine da Jordânia — rei da Jordânia entre 1953 e 1999
 Saíbe Axama — carmata do , nascido Huceine ibne Zicrauai
 Huceine, Príncipe Herdeiro da Jordânia — príncipe herdeiro da Jordânia

Desambiguações de antropônimos